Roulez jeunesse peut faire référence à :
 Roulez jeunesse !, film de Jacques Fansten sorti en 1993 au cinéma ;
 Roulez jeunesse, film français de Julien Guetta sorti en 2018 ;
 Roulez jeunesse, un code de la route pour les jeunes, essai de Jean-Louis Fournier paru en 2000 ;
 Roulez jeunesse !, épisode de la série Daria ;
 Roulez jeunesse !, un autre titre pour la bande dessinée Quéquette Blues.